Das Mehrfamilienhaus in der Ludwigstraße 27 in der Altstadt von Ingolstadt wurde 1954 von Ludwig Geith errichtet. Das 50er-Jahre-Haus ist unter der Aktennummer D-1-61-000-989 in der Denkmalliste Bayern eingetragen.

Geschichte und Architektur 
Bei dem fünfgeschossigen Eckgebäude handelt es sich um ein Bau der Nachkriegsarchitektur. Das Wohn- und Geschäftshaus besitzt ein flach gezogenes Walmdach und besteht aus einer Stahlbetonkonstruktion. Das Haus zeichnet sich nach außen hin mit einer gerasterten Fassadengestaltung aus. Die regelmäßige Fensterreihung besitzt eine durchlaufende Brüstung. Westlich befindet sich ein filigraner dreigeschossiger flacher Satteldachbau mit Loggien zum Stadtraum. Ein Madonnenrelief als Kunst am Bau Objekt wurde auf der geschlossenen Ostseite angebracht.

Der heutige Zustand ist bis auf kleine Änderungen im Erdgeschoss original.

Baudenkmal 
Das Wohngebäude wurde 2022 unter Denkmalschutz gestellt und ist im Denkmalatlas des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege und in der Liste der Baudenkmäler in Ingolstadt eingetragen.

Einzelnachweise 

Bauwerk in Ingolstadt
Baudenkmal in Ingolstadt
Ingolstadt
Ingolstadt
Erbaut in den 1950er Jahren
Bauwerk der Moderne in Bayern